Kniffki ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus-Dietrich Kniffki (-2016), Professor für Physiologie an der Universität Würzburg
 Oliver Kniffki (1973), deutscher Schauspieler